La Coupe du monde d'échecs 2015 est la huitième Coupe du monde d'échecs organisée sous l'égide de la Fédération internationale des échecs (FIDE). C'est un tournoi d'échecs individuel par élimination directe à 128 participants joué entre le  et le  dans la ville azerbaïdjanaise de Bakou.

Le tournoi a opposé en finale les Russes Peter Svidler et Sergueï Kariakine, et fut remporté par Kariakine.  Les deux finalistes ont chacun obtenu une place pour le tournoi des candidats de 2016.

Participants 
Les 128 participants ont été choisis selon plusieurs modalités :
 les 4 demi-finalistes de Coupe du monde d'échecs 2013 ;
 la championne du Monde féminin 2014 ;
 les deux champions du Monde Junior 2013 et 2014 ;
 19 joueurs ayant obtenu la meilleure moyenne Elo entre  et  ;
 46 joueurs issus des  championnats d'Europe d'échecs individuel 2014 et 2015 ;
 20 joueurs des continents américains ;
 6 du continent Africain ;
 5 nommés par le Président de la FIDE ;
 4 nommés le comité d'organisation local ;
 un joueur qualifié lors de l'ACP Tour.

Tableau final

Classement 
Vainqueur
 Sergueï Kariakine
Finaliste
Peter Svidler
Demi-finalistes
Anish Giri
Pavel Eljanov
Quart de finalistes
Wei Yi
Maxime Vachier-Lagrave
Shakhriyar Mamedyarov
Hikaru Nakamura
Éliminés en huitièmes de finale (quatrième tour)
Veselin Topalov
Ding Liren
Wesley So
Radoslaw Wojtaszek
Fabiano Caruana
Dmitri Andreïkine
Dmitri Iakovenko
Michael Adams

Références

Voir aussi 
 Championnat du monde d'échecs 2016
 Coupe du monde d'échecs 2017

Liens externes 
 Site officiel Bakuworldcup2015.com
 Liste complète des 128 participants

Coupe du monde d'échecs
2015 en Azerbaïdjan
Événement sportif à Bakou
Tournoi d'échecs en Azerbaïdjan